

Materiali 

Film – sottile pellicola di rivestimento 
Film – pellicola fotografica
Film – pellicola cinematografica
Film sottile
Film termoretraibile
Film estensibile

Cinema
 film – opera cinematografica
 Film – cortometraggio di Samuel Beckett del 1964
 Film – film del 2000, diretto da Laura Belli

Editoria
 Film – rivista cinematografica pubblicata a Napoli dal 1914 durante il periodo del cinema muto
 Film – rivista cinematografica edita a Roma (poi a Venezia) dal 1938 al 1944
 Film – romanzo di Tiziano Sclavi pubblicato nel 1974

Sigle
 FILM – Fabbrica Italiana Lamine Milano, azienda italiana che produceva pellicole cinematografiche
Film – Federazione Italiana Metalmeccanici (Fim)